KCDC steht für:
 Cedar City Municipal Airport, Cedar City (Utah), USA (ICAO-Code)
 Korea Centers for Disease Control and Prevention

Abkürzung